Eton eller Éton kan syfta på:

 Eton College – en skola i England
 Eton (företag) – ett svenskt klädmärke
 The Eton Rifles – en låt av den engelska punkrockgruppen The Jam

Geografi

England 
 Eton, Berkshire – en stad och civil parish i enhetskommunen Windsor and Maidenhead i Berkshire
 Eton Dorney – namnet på en konstgjord roddbana/sjö vid sommar-OS 2012, se Dorney Lake
 Eton Wick – en ort i England
 Horninglow and Eton – en civil parish i England

Frankrike 
 Éton, Meuse – en kommun i Frankrike